Краснострельское сельское поселение — муниципальное образование в Темрюкском районе Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Краснострельский сельский округ.

Административный центр — посёлок Стрелка.

География 
Краснострельское поселение находится на территории Темрюкского района, на Таманском полуострове. Территория поселения с севера и северо-запада омывается водами Старотитаровского лимана. С южной стороны поселение граничит с Анапским районом по реке Старая Кубанка.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 3 населённых пункта:

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации Краснострельского сельского поселения

Сельские поселения Темрюкского района